Söderholmen kan syfta på följande platser:

Finland 

 Söderholmen, Korsholm, Österbotten, 
 Söderholmen, Houtskär, Åboland, 
 Söderholmen, Nagu, Åboland, 
 Söderholmen, Borgå, Nyland,

Åland 

 Söderholmen, del av Åva, Brändö kommun, 
 Norrholmen och Söderholmen, 
 Söderholmen (norr Torsholma, Brändö, Åland),

Se även
Söderholm

Robotskapade Finlandförgreningar